Џејд Никол Ремзи (; 10. фебруара 1988) је енглеска глумица рођена у Борнмуту у Уједињеном Краљевству.

Филмографија 

|-
|2003. || Икс-људи 2 || -{X2}- || Близанка Икс-дечака ||
|-
|2004. || || -{Vanidad}- || Девојка из школе ||
|-
|2004. || Бриџет Џоунс: На ивици разума || -{Bridget Jones: The Edge of Reason}- || Близанка ||
|-
|2006. || Човек који је продао свет || -{The Man Who Sold the World}- || Тапоге ||
|-
|2007. || Људи са Менхетна || -{Mad Men}- || Близанка ||
|-
|2008. || Зои 101 || -{Zoey 101}- || Близанка ||
|-
|2009. || Гејмер || -{Gamer}- || Кумдумпста ||
|-
|2009. || || -{The Romantic Foibles of Esteban}- || Слатка девојка ||
|-
|2010. || || -{The Myth of the American Sleepover}- || Ана Абеј ||
|-
|2010. || Све о злу || -{All About Evil}- || Веда ||
|-
|2011—2013. || Кућа бога Анубиса || -{House of Anubis}- || Патриша Вилајмсон ||
|-
|2011. || || -{ChromeSkull: Laid to Rest 2}- || Лори ||
|-
|2012. || Уклети сребрни водопад || -{A Haunting at Silver Falls}- || Хедер Дал ||
|-
| 2013. || Кућа бога Анубиса: Раово мерило || -{House of Anubis: Touchstone of Ra}- || Патриша Вилајмсон ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1988.
Енглеске глумице